Летний чемпионат 1998 () — 59-й розыгрыш профессионального чемпионата Мексики  по футболу с момента его основания.

Участники

Общая таблица

Лигилья

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 1997/1998 на rsssf.com

1998
Мексика
Спорт в Мексике в 1998 году